Thomas Hitchcock ist der Name folgender Personen:

* Thomas Hitchcock der Ältere († vor 1700), englischer Cembalo- und Spinettbauer, siehe Hitchcock (Cembalobauer)
 Thomas Hitchcock der Jüngere (~1685–nach 1733), englischer Cembalo- und Spinettbauer, siehe Hitchcock (Cembalobauer)
 Thomas Hitchcock senior (1860–1941), US-amerikanischer Polospieler
 Thomas Hitchcock (Polospieler) (1900–1944), US-amerikanischer Polospieler
 Thomas Hitchcock jr. (Rennfahrer), US-amerikanischer Automobilrennfahrer in den 1960er-Jahren